HOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quang Duc Nhon Co (Vietnam)